Ansar al-Islam, partit polític del Kurdistan
 Autoritat d'Antiguitats d'Israel, organisme governamental responsable de l'excavació i conservació d'antiguitats d'Israel
 Aliança Atea Internacional, agrupació internacional d'organitzacions atees
 Associació d'Autors d'Il·luminació, associació de professionals de la il·luminació d'espectacle, d'àmbit estatal espanyol